Futbolo Klubas Tauras var en fodboldklub fra den litauiske by Tauragė.

Historie 
Klubben blev stiftet i 1942 og gik konkurs i 2017.

Titler

Nationalt 
 A Lyga
 Vindere (0)
 4.plads (1): 2010

 Soviet Litauen (Aukščiausia lyga)
 Vindere (1): 1987
 Andenplads (1): 1948

Klub farver

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 tauras.lt 
 futbolinis.lt 
 ueafa.com 
 foot.dk 
 weltfussballarchiv.com 
 soccerway 
 RSSSF 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1942
Tidligere fodboldklubber i Litauen